Hausdorff steht für:

 Felix Hausdorff (1868–1942), deutscher Mathematiker
 (24947) Hausdorff, Asteroid des Hauptgürtels

Hausdorff bezeichnet nach dem Mathematiker benannte Sujets:
 Hausdorff-Raum
 Hausdorff-Maß
 Hausdorff-Dimension
 Hausdorff-Metrik
 Hausdorff-Konvergenz
 Gromov-Hausdorff-Konvergenz
 Hausdorffs Maximalkettensatz
 Hausdorff-Trennungsaxiom
 Hausdorff-Young-Ungleichung
 Baker-Campbell-Hausdorff-Formel
 Gδ-Satz von Hausdorff

Hausdorff als bezeichnet die von Universitäten nach dem Mathematiker benannten Einrichtungen:
 Hausdorff Center for Mathematics in Bonn
 Hausdorff Research Institute for Mathematics in Bonn
 das internationale Begegnungszentrum Felix Hausdorff in Greifswald

Straßen
 Hausdorffstraße in Bonn
 Felix-Hausdorff-Straße in Greifswald
 Hausdorffweg in Leipzig-Gohlis 

Siehe auch
 Hausdorf
 Hausdörfer